Embassy Svetovno prvenstvo v snookerju 2002 je potekalo od 20. aprila do 6. maja v dvorani Crucible Theatre v Sheffieldu. Svetovni prvak je prvič v karieri postal Peter Ebdon, ki je v finalu premagal Stephena Hendryja s tesnim izidom 18-17. Ebdon se je s tem Hendryju oddolžil za poraz v finalu Svetovnega prvenstva 1996.

Vidnejši dogodki
 Steve Davis se še drugo leto zapored ni uspel uvrstiti na glavni del prvenstva, potem ko ga je v kvalifikacijah v Newportu izločil Finec Robin Hull z izidom 10-8.
 Stuart Bingham je za las zgrešil niz 147 točk v svojem uvodnem (in edinem) dvoboju proti Kenu Dohertyju. Niz je odigral skoraj do konca, saj je zgrešil šele zadnjo rožnato kroglo in s tem dosegel »le« niz 134 točk, kar je bil na koncu izenačeni šesti najvišji niz turnirja.
 Matthew Stevens je prikazal niz 145 točk, ki je bil tedaj drugi niz 145 točk v zgodovini prvenstva. Edini, ki mu je niz uspel pred Stevensom, je bil Doug Mountjoy leta 1981. Ko je Stevensu uspel niz 145 točk, se je izenačil na sedmem mestu lestvice najvišjih nizov prvenstva v zgodovini (za šestimi nizi 147 točk).
 Stephen Hendry je vknjižil rekordni dosežek, saj se je še devetič v karieri prebil v finale Svetovnega prvenstva. S tem je prehitel Steva Davisa, ki je ostal pri osmih nastopih v finalih Svetovnega prvenstva.
 John Williams je sodil svoj deseti finale Svetovnega prvenstva. Kmalu po koncu prvenstva se je upokojil.

Nagradni sklad 
Zmagovalec: 260.000 £
Poraženec v finalu: 152.000 £
Polfinalist: 76.000 £
Četrtfinalist: 38.500 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 21.000 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 14.500 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: ? £
Zadnjih 64 tekmovalcev: ? £
Najvišji niz kvalifikacij: ? £
Najvišji niz glavnega turnirja: 20.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: ? £
Niz 147 točk glavnega turnirja: 147.000 £

Skupaj: 1.594.170 £

Izidi

Seznam nizov vsaj 100 točk 
To je seznam vseh nizov vsaj 100 točk, ki so jih tekmovalci uprizorili med glavnim delom turnirja, ki so ga prenašali po televiziji. Igralec, ki je prikazal najvišji niz, je prejel nagrado 20.000 £, niz 147 točk pa bi prejel nagrado 147.000 £ - skupaj 167.000 £. Skupaj so igralci odigrali 68 nizov vsaj 100 točk, kar je bil rekord vseh prvenstev do tedaj. Rekord je veljal vse do Svetovnega prvenstva 2009, ko so rekord popravili na 83.

145, 135, 113, 105, 105, 105, 101 Matthew Stevens
141, 134, 132, 130, 126, 126, 125, 124, 122, 116, 113, 113, 111, 108, 104, 100 Stephen Hendry
138, 134, 127, 111, 108, 103, 102, 101, 100, 100 Peter Ebdon
136, 124, 116, 112, 109, 107, 105, 101 John Higgins
136, 119 Stephen Lee
135, 101 Dave Harold
134 Alan McManus

134, 109, 100 Joe Perry
134, 109 Stuart Bingham
132, 129, 115, 115, 113, 110, 110, 102 Ronnie O'Sullivan
120, 117, 106, 105 Ken Doherty
109, 106 Anthony Hamilton
107 Drew Henry
102 Michael Judge
101 Paul Hunter

Viri

Zunanje povezave 
Prvenstvo na BBC Sport 
Prvenstvo na WWW Snooker 
Rezultati, nizi in denarne nagrade prvenstva 

2002
2002 v snookerju